Принц Август Вильгельм Прусский (; 9 августа 1722, Берлин — 12 июня 1758, Ораниенбург) — одиннадцатый ребёнок в семье короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии Доротеи Ганноверской.

Биография 
В 1744 году Август Вильгельм получил титул принца прусского и стал наследником прусского престола, который занимал его родной брат, бездетный Фридрих II. Этот титул, приравненный к титулу кронпринца, носили также впоследствии его сын Фридрих Вильгельм II и король и кайзер Вильгельм I. Август Вильгельм принимал участие в Силезских войнах в чине генерала, однако после Колинского сражения не оправдал ожиданий брата и впал в немилость.

Август Вильгельм женился 6 января 1742 года на Луизе Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской. На свадьбу царственный брат подарил Августу Вильгельму дворец Ораниенбург. Брак не был счастливым, и в 1758 году Август Вильгельм просил у короля право на развод с супругой, чтобы заключить морганатический брак с фрейлиной матери, графиней Софией фон Панвиц. Это ещё сильнее осложнило отношения между братьями.

Семья 

У Августа Вильгельма и Луизы Амалии родилось четверо детей:
 Фридрих Вильгельм (1744—1797)
 Фридрих Генрих Карл (1747—1767)
 Вильгельмина (1751—1820), вышла замуж за штатгальтера Нидерландов Вильгельма V Оранского
 Георг Карл Эмиль (1758—1759)

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Engelmann, Joachim / Dorn, Günter: Friedrich der Große und seine Generale, Friedberg 1988.
 Briefwechsel Friedrichs des Großen mit seinem Bruder Prinz August Wilhelm. Hrsg. von G. B. Volz. Deutsch von F. von Oppeln-Bronikowski. Leipzig o.J.
 Ziebura, Eva: «August Wilhelm, Prinz von Preußen», Berlin 2006

Ссылки 
 Каталог Немецкой национальной библиотеки 

Участники Семилетней войны
Генералы Пруссии
Принцы Пруссии